Марушинский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Целинном районе Алтайского края России. Административный центр — село Марушка.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 1135 человек, в том числе 521 мужчина и 614 женщин. Оценка Росстата на 1 января 2012 года — 1119 человек.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит 2 населённых пункта:
 село Верх-Шубинка,
 село Марушка.

Примечания 

Сельские поселения Целинного района Алтайского края